El término Wolfram puede hacer referencia a:

 Tungsteno o wolframio, elemento químico;
 Wolfram syndrome, condición genética;
 Wolfram Research, compañía de software;
 Wolfram Alpha, sitio web interactivo;
 Wolfram code, un sistema de nomenclatura utilizado para reglas de autómatas celulares unidimensionales, por Stephen Wolfram.

Personas 

Wolfram de Sens (c. 640-703), santo merovingio;
Wolfram von Eschenbach (1170–1220), escritor alemán;
Eberhard Wolfram (1882–1947), vicealmirante alemán de la Kriegsmarine;
Wolfram Freiherr von Richthofen (1895–1945), capitán alemán de la Luftwaffe;
Wolfram Kurt Erhard Hirth (1900–1959), piloto e ingeniero aeronáutico alemán;
Wolfram Sievers (1905–1948), funcionario alemán de la administración nazi;
Ralf-Reimar Wolfram (1912–1945), comandante alemán de la Kriegsmarine;
Donald Justin Wolfram (1919–2003), líder religioso norteamericano;
Wolfram Aichele (n. 1924), artista alemán;
Herwig Wolfram (n. 1934), historiador austríaco;
Stephen Wolfram (n. 1959), físico, ingeniero informático y empresario británico;
Wolfram Grandezka (n. 1969), actor alemán;
Conrad Wolfram (n. 1970), ingeniero y empresario británico, hermano de Stephen Wolfram;

Otros 

El elemento químico wolframio, también llamado tungsteno;
La wolframita, mineral;
El síndrome de Wolfram, condición genética multipatológica;
Wolfram Research, empresa de investigación computacional dirigida por Stephen Wolfram, conocida por desarrollar el software Mathematica; o
Wolfram Alpha, servicio Web creado por Wolfram Research.